Vaterpolsko prvenstvo Jugoslavije za 1985. godinu je osvojio Jug iz Dubrovnika.

Prva liga 

 Izvori:  
 Slobodna Dalmacija  
 Jadran-Koteks

Druga liga (Međurepublička)

Jug 
 KPK (Korčula)
 Gusar (Mlini)
 Bellevue (Dubrovnik)
 Bijela (Bijela)
 Rivijera (Đenovići)
 Budva (Budva)
 Bokelj (Baošići)
 Kumbor (Kumbor)
 Izvori:  
 70 godina vaterpola u Župi dubrovačkoj

Zapad 
 Opatija (Opatija)
 Triglav (Kranj)
 Biograd (Biograd na Moru)
 Brodograditelj (Betina)
 Koper (Koper)
 Burin (Rijeka)
 Delfin (Rovinj)
 Mladost (Bjelovar)
 Izvori:   
 Betinski vaterpolo: 1953. – 2003.

Republička prvenstva

Hrvatska 
Igrano u Šipankoj Luci.

 Izvori:  
 Vaterpolo klub Vela Luka 1953. – 2003

Izvori 
 
 Copič Miroslav: Jadran-Koteks : '20 - '90, Split, 1990.
 Pero Ivelja, Nikša Matičević: 70 godina vaterpola u Župi dubrovačkoj i 50 godina VK "Gusara" Mlini , Mlini, 2001.
 Franko Mirošević, Nevenko Šeparović: Vaterpolo klub Vela Luka 1953. – 2003, Vela Luka, 2007.
 Vlatko Jadrešić: Betinski vaterpolo: 1953. – 2003., Zagreb, 2003.
  

1985.